Show Boat est le titre :
 d'un livre de la romancière américaine Edna Ferber ;
 d'une comédie musicale de Jerome Kern et Oscar Hammerstein II, créée à Broadway en 1927, adaptée de ce roman ;
 de trois films musicaux américains, adaptations de la comédie musicale :
 (1929) de Harry A. Pollard ;
 (1936) de James Whale ;
  (1951) de George Sidney.

Autre 
 , un bateau à aubes du Sud des États-Unis, sur lequel se trouve un théâtre, une salle de bal et un casino.

Homonymie de titre
Homonymie de titre